Балаја има више значења:

 Балаја (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Балаја (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији